Нижче наведено список населених пунктів Пловдивської області, Болгарія.

Примітки 

Пловдивська область